Финалният турнир на Европейското първенство по футбол 1988 е проведен в Западна Германия. Това е осмото Европейско първенство по футбол, което се състои на всеки четири години и е притежавано от УЕФА. Финалният турнир е от 10 до 25 юни 1988.

Осем страни участват във финалната фаза, като седем играят квалификации, а  се класира автоматично като домакин на състезанието. Шампионът  не успява да се класира. Победител става отборът на , за който това е първа победа.

Евро 1988 е рядък случай на голям футболен турнир, в който няма нито един играч, който да получава червен картон, никакви мачове с директни елиминации с продължения или дузпи и поне един гол във всеки мач.

Квалификации

Стадиони

Съдии

Резултати

Групова фаза

Група А

Група В

Фаза на директни елиминации

Полуфинали

Финал

Статистика

Голмайстори 
5 гола
  Марко ван Бастен

2 гола
  Руди Фьолер
  Олег Протасов

1 гол

Най-бързо вкаран гол 
3-та минута
Сергей Алейников (СССР срещу Англия)